Leova, město
 Okres Leova
 Monika Leová (* 1991), modelka vietnamského původu